Saved from Herself (no Brasil: Salvo por Si Mesmo) é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1911, estrelado por Mabel Normand.

Ligações externas 
 
 Filmografia de Mabel Normand no Silenthollywood.com

Filmes dos Estados Unidos de 1911
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco